Piromyces är ett släkte av svampar. Piromyces ingår i familjen Neocallimastigaceae, ordningen Neocallimastigales, klassen Neocallimastigomycetes, divisionen Neocallimastigomycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Piromyces